Laurier steht für:

 Laurier (Washington), Stadt im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Laurier (Ontario), Township im Parry Sound District in Ontario, Kanada 
 Laurier (Metro Montreal), eine U-Bahn-Station in Montreal

Laurier ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Laurier (* 1966), kanadische Schauspielerin
 Jim Laurier (* 1954), amerikanischer Maler und Illustrator
 Lucie Laurier (* 1975), kanadische Schauspielerin
 Wilfrid Laurier (1841–1919), kanadischer Politiker